Vzhůru nohama může být:

obráceně (hlavou dolů, nohama nahoru)

v kultuře
Alice vzhůru nohama, francouzsko-americká filmová komedie z roku 2007, režie:Sandy Tung 
Film v nedbalkách a vzhůru nohama, humoristická kniha o filmu a filmařích z roku 1948, autoři: Rudolf Jaroš, Milan Noháč 
Vzhůru nohama (film, 1938), československý komediální film z roku 1938, režie Jiří Slavíček
Vzhůru nohama (film, 2001), americká filmová komedie z roku 2001, režie Mark Waters